Асро́р Гафу́ров (; 30 января 1995 года, Сурхандарьинская область, Узбекистан) — узбекистанский футболист, выступающий на позиции полузащитника. Игрок узбекского клуба «Сурхан».

Биография и карьера 
Асрор Гафуров родился 30 января 1995 года в Сурхандарьинской области Узбекистана. Обучался в футбольной академии ташкентского «Пахтакора». Первый тренер — Шухрат Рахмонкулов. В 2007 году стал играть в детской команде «Пахтакора», игроки которого 1995 года рождения. Позднее начал привлекаться в молодёжную команду клуба, также играл в клубе «Пахтакор-2». За основную команду «Пахтакора» сыграл всего лишь один матч.

В 2013 году уехал в Турцию по приглашению местных футбольных агентов. В начале был на просмотрах в молодёжной команде Истамбульского «Бешикташа», но не был принят в команду из-за нетурецкого гражданства. После этого подписал контракт с клубом «Манисаспор» из города Маниса, который в то время участвовал в Первой лиге чемпионата Турции. Выступал за данный клуб до 2015 года и за это время сыграл в 13 матчах.

В 2015—2016 годах играл за ещё один турецкий клуб — «Сёкеспор» из города Сёке, который участвует в четвертый дивизионе чемпионата Турции. Сыграл за этот клуб 21 матч и забил 1 гол. В 2016—2017 годах выступал за «Чорлу 1947» из города Чорлу, сыграл за етот клуб 25 матч. участвовавший в четвёртом дивизионе чемпионата Турции. В 2017—2018 годах выступал за Гебзеспор из города «Гебзе» Сыграл за етот клуб 27 матч и сталь Чемпионом 🏆 четвёртом дивизионе. 2018—2019 годах выступал за «Ичелспор» из города Мерсин сыграл за етот клуб 13 матч и забил 3 гол. 2019 год вернулся в Узбекистан виступал за Узбекского (футбольный клуб) Андижан и сыграл за етот клуб 12 матч. 2019—2021 годах Выступал за узбекского клуба «Сурхан» Сыграл за етот клуб 57 матч и забил 2 гол.

Ссылки 
 Асрор Ғофуров: «Ўзбекистонга қайтаман, лекин ҳозир эмас»
 Биласизми? Асрор Ғофуров “Сокеспор”да ўйнамоқда
 Асрор Ғофуров Туркияда ўйнамоқда

Футболисты Узбекистана
Родившиеся в Сурхандарьинской области
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Манисаспор»
Игроки ФК «Андижан»
Игроки ФК «Сурхан»